Friden può riferirsi a:

Aziende
Friden, Inc. - azienda americana di macchine calcolatrici

Persone
Carl Friden - fondatore della società Friden
Anders Fridén - cantante svedese

Toponomastica
Friden (Derbyshire) - villaggio inglese